USS Nicholas peut faire référence aux navires suivants de la marine américaine :
  était un destroyer de la classe Clemson, lancé en 1919 et l'un des sept destroyers perdus lors du désastre de Honda Point le 8 septembre 1923.
  était un destroyer de la classe Fletcher, lancé en 1942 et détruit en 1970.
  est une frégate de la classe Oliver Hazard Perry, lancée en 1983 et déclassée en 2014.